Iron Man – postać fikcyjna z komiksów i filmów

Tytuły filmów 
 Iron Man: Obrońca dobra – serial animowany z lat 1994-1996
 Iron Man: Armored Adventures – serial animowany z 2008 roku
 Iron Man – film fabularny z 2008 roku
 Iron Man 2 – film fabularny z 2010 roku
 Iron Man 3 – film fabularny z 2013 roku
 Niezwyciężony Iron Man – film animowany z 2007 roku
 Iron Man: Rise of Technovore – film animowany z 2013 roku
 Iron Man and Hulk: Heroes United – film animowany z 2013 roku
 Iron Man & Captain America: Heroes United – film animowany z 2014 roku

Inne znaczenia 
 Iron Man Match – odmiana wrestlingu
 Ironman Triathlon – zawody triatlonowe
 Iron Man – singiel zespołu Black Sabbath
 Iron Man – południowokoreański serial telewizyjny
 Człowiek z żelaza (ujednoznacznienie)